Ménage à trois peut désigner :
 ménage à trois, arrangement domestique entre trois personnes.

Cinéma et télévision  
 Ménage à trois, film britannique ;
 Ménage à trois, série télévisée américaine.

Musique 
 Ménage à trois, album funk produit par Michel Polnareff.